Йелле Валлайс  (; род.  в Руселаре, провинция Западная Фландрия, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Достижения 

 2009
 3-й Крейз Брейз Элит 
 2010
 1-й Гран-при Крикельона
 1-й Париж — Тур U23
 2011
 1-й  Молодёжная классификация Тур Британии
 3-й Чемпионат Бельгии в групповой гонке
 2013
 1-й Этап 1 Ворлд Портс Классик
 2014
 1-й Париж — Тур
 1-й Омлоп ван хет Хаутланд
 3-й Велотрофей Йонга Мар Мудига 
 2015
 1-й Дварс дор Фландерен
 1-й Гран-при Крикельона
 1-й Дуо Норман (с Виктором Кампенартсом)
 2016
 1-й Гран-при Пино Черами
 2018
 1-й Этап 18 Вуэльта Испании
 1-й Этап 6 Вуэльта Сан-Хуана

Статистика выступлений

Гранд-туры

Ссылки 
Валлайс, Йелле на FirstCycling 

Велогонщики Бельгии